Vermischung oder Vermengung steht für:
 Vermischung (Recht), Vermengung, Rechtsbegriff im Sachenrecht über Eigentum an durch Mischung verbundenen Dingen
 Vermengung (Statistik), Effekte, die eine Summe mehrerer Effekte darstellen in Statistik und Empirie
 Vermengen von chemischen Reinstoffen zu einem Gemisch
 Mischen (Verfahrenstechnik), mechanisches Mischen in der Verfahrenstechnik

Siehe auch:
 Mischen (Begriffsklärung)